Ла Баранка дел Рефухио има више значења:

 Ла Баранка дел Рефухио (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Баранка дел Рефухио (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику